Laurent Puech, est un sociologue et assistant de service social ;
 Laurent Puech est un historien de l'art ayant travaillé sur le thème du Sud de la France ;
 Laurent Puech est un physicien, ayant notamment travaillé dans le domaine des nanotechnologies.

Notes et références